Kentingia är ett släkte av svampar. Kentingia ingår i klassen Dothideomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Kentingia